Иванщина — топоним:
 Иванщина — деревня в Псковском районе Псковской области
 Иванщина — река в Московской области, приток Малой Иночи